Переулок Чайковского — переулки, названные в честь композитора и дирижёра П. И. Чайковского. Находятся в ряде населённых пунктов:
 Переулок Чайковского — переулок в Одессе (ранее — Театральный переулок, Биржевая улица);
 Переулок Чайковского — переулок в Мелитополе. Начинается от улицы Чайковского. Заканчивается выездом на перекрёсток Северо-Линейной улицы и переулка Штевнёва возле железной дороги;
 Переулок Чайковского — переулок в Минске.